Het ATP-tennistoernooi van Casablanca (officieel Grand Prix Hassan II) van 2013 vond plaats van 8 tot en met 14 april in het Marokkaanse Casablanca. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Tommy Robredo. Hij versloeg in de finale Kevin Anderson met 7-6, 4-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Julian Knowle en Filip Polášek. Zij versloegen in de finale Dustin Brown en Christopher Kas met 6-3 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca